51. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–7 lutego 1954 roku w Davos, w Szwajcarii. Łyżwiarze startowali na Eisstadion po raz 10 (wcześniej w 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1929, 1932, 1937 i 1949). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 12 po trzech dystansach. Boris Szyłkow został pierwszy mistrzem Europy reprezentującym ZSRR.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 43 łyżwiarzy z 13 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1954 w sportach zimowych
1954 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos